Музей древесины () — музей в г. Ками, префектура Хёго (префектура), Япония. Музей, расположенный в горной зоне Миката-ган префектуры Хёго, представляет вниманию публики различные культуры обращения с деревом во всем мире.

Музей был создан, чтобы отпраздновать Национальный фестиваль дерева, который проводится ежегодно после того, как император основал его после уничтожения лесов в стране во время Второй мировой войны.

Здание музея построено в 1993–1994 годах по проекту японского архитектора Тадао Андо (род. 1941); дата проекта — 1991—1993. Андо построил прочное сооружение из дерева на склоне горы. Здание музея главным образом состоит из круглого в плане объёма сооружения диаметром 46 м и с высотой потолка 16 м, которое занято большим количеством опор и перекладин из клееной древесины. В центре объема находится круглый бассейн под открытым небом. Таким образом, небо и вода оказались запертыми в круглом пространстве из дерева.

Характеристики здания:
 Общая площадь участка: 168 310 м².
 Площадь поверхности, занятая зданием: 1 950 м².
 Общая площадь застроенного участка: 2 700 м².
 Выставочное пространство: 1200 м².
 Строительные материалы: железобетон, кедровое дерево.

Литература 
 Фуруяма, Масао. «Тадао Андо, род. 1941. Геометрия жизненного пространства». — Taschen/Арт-Родник, 2007. — 96 с. — (Назад к истокам видения). — 3000 экз. — ISBN 978-5-9794-0109-6. (рус.)
 Jodidio, Philip. Ando: Complete Works 1975-2014. — SEW edition. — Cologne : Taschen, 2014. — 720 p. — ISBN 978-3836553940. (англ.) (нем.) (фр.)

Ссылки 
 
 Сайт музея 
 兵庫県立木の殿堂（2015年10月7日閲覧）
 『兵庫県　木の殿堂』のご案内  兵庫県博物館協会（2015年10月7日閲覧）
 木の殿堂のご案内｜香美町（2015年10月7日閲覧）
 但馬情報特急 - 兵庫県木の殿堂（2015年10月7日閲覧）
 兵庫県木の殿堂：ミュージアムデータベース｜美術館・アート情報 artscape（2015年10月7日閲覧）
 

Музеи Японии
Здания, спроектированные Тадао Андо